Il singolare del Lipton International Players Championships 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi ha battuto in finale Stefan Edberg 6–1, 6–4, 0–6, 6–2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Lipton International Players Championships 1990